Hardinsburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hardinsburg (Indiana)
Hardinsburg (Kentucky)